Бельё:

Текстильные изделия 
 Нательное бельё — нижняя одежда; одежда, предназначенная для ношения непосредственно на теле
 Постельное бельё — тканевые изделия для постелей
 Столовое бельё — тканевые изделия для сервировки обеденных столов

Прочее 
 Керамическое бельё — чистые керамические изделия, предназначенные для росписи (профессиональный термин художников-керамистов)